Халім (ар. حليم) — арабський прикметник і ім'я. Перекладається як терпеливий, той що розуміє, поблажливий, м'який, ніжний. В ісламі ім'я Аль-Халім є одним із 99 імен Аллаха. В арабському світі і у інших мусульманських народів Халім може бути чоловічим ім'ям або прізвищем. Жіночий аналог імені — Халіма.

Відомі носії 
 Саїд Халім-паша (1863—1921) — великий візир Османської імперії.
 Мустафа Бен Халім (род. 1921) — лівійський державний діяч, прем'єр-міністр Королівства Лівія в 1954—1957 роках.
  (1916—1971) — єгипетський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Халім Бенмабрук (род. 1960) — алжирський футболіст.
 Халім, Абдул — четвертий прем'єр-міністр Індонезії, національний герой Індонезії.

Інше 
  — традиційна страва пакистанської кухніі.

Примітки 

Арабські імена